Wetenschappelijk bewijs - de bewijsvoering als onderdeel van de wetenschappelijke methode
 Wiskundig bewijs - het met behulp van de logica aantonen dat, gegeven bepaalde axioma's, een bepaalde bewering waar is
 Bewijs (strafrecht) - een bewijs dat wordt toegepast in de rechtspraak
 Bewijs (civiel recht) - een bewijs dat wordt toegepast in de rechtspraak